Adam Drzewicki (zm. 1534) – kasztelan małogoski i radomski, podkomorzy sandomierski
 Adam Drzewicki (zm. 1569) – kasztelan inowrocławski i raciąski
 Adam Drzewicki (zm. 1604) – starosta inowłodzki
 Adam Krzysztof Drzewicki (zm. 1677) – podsędek ziemski lubelski, poseł na sejm